Rodina peut faire référence à :
 en russe (le nom étant écrit Родина) :
 Rodina (mot signifiant « patrie »), parti politique russe fondé en août 2003,
 Rodina, une revue russe ;
 en bulgare (le nom étant écrit Родина) :
 Rodina, village bulgare de l'obchtina de Zlataritsa, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.